

Localidades

Sainte-Colombe (Altos-Alpes)
Sainte-Colombe (Charente)
Sainte-Colombe (Charente-Maritime)
Sainte-Colombe (Côte-d'Or)
Sainte-Colombe (Doubs)
Sainte-Colombe (Gironde)
Sainte-Colombe (Ille-et-Vilaine)
Sainte-Colombe (Landes)
Sainte-Colombe (Lot)
Sainte-Colombe (Mancha)
Sainte-Colombe (Seine-Maritime)
Sainte-Colombe (Seine-et-Marne)
Sainte-Colombe (Yonne)

Desambiguações de topônimos